Hindorf ist der Name 

 eines Ortsteils der Gemeinde Sankt Michaelisdonn, Kreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein

Hindorf ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Hindorf (1824–1892), preußischer Generalmajor und Künstler
 Carl Hindorf (1826–1912), deutscher Architekt
 Hadmut Hindorf (* 1944), deutsche Orientierungsläuferin
 Heinz Hindorf (1909–1990), deutscher Maler und Glaskünstler
 Richard Hindorf (1863–1954), deutscher Tropenpflanzer und Agrarwissenschaftler

Siehe auch:
 Hindorff